Brassy (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Brassy (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia